Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2015/16 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2015/16 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2015 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 7 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und zwei Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Als einziger Verein schöpfte die SG Trier nicht einmal das Kontingent von 16 Spielern aus und meldete nur 15 Spieler.
Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Solingen mit zwölf eingesetzten Spielern auskam, spielten beim USV TU Dresden alle 18 gemeldeten Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 251 der 271 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von diesen bestritten acht alle 15 Wettkämpfe.
Punktbester Spieler war Kacper Piorun (SF Berlin) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien. Je 10,5 Punkte erreichten Étienne Bacrot (OSG Baden-Baden) und Bartosz Soćko (USV TU Dresden), wobei Bacrot 14 Partien spielte, Soćko 15. Thomas Beerdsen (SV Mülheim-Nord) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2015; ARM = Armenien, AUS = Australien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schachgesellschaft Solingen

OSG Baden-Baden

Werder Bremen

SK Schwäbisch Hall

Schachfreunde Berlin

Hamburger SK

SV Mülheim-Nord

SK Turm Emsdetten

SV 1930 Hockenheim

USV TU Dresden

SG Trier

SC Hansa Dortmund

Erfurter SK

SV Griesheim

FC Bayern München

SK Norderstedt

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die IM-Norm von Emil Powierski wurde aus zehn Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2015/16 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016